Le Traité de Medina del Campo peut désigner :
 Traité de Medina del Campo (1431) ;
 Traité de Medina del Campo (1489).